«Бедфорд Блюз» () — английский регбийный клуб из одноимённого города, выступающий во второй по силе лиге страны, Чемпионшипе. Бедфорд — один из крупнейших английских городов, не обладающих футбольной командой и, следовательно, одно из немногих мест в стране, где регбийная команда популярнее футбольной. «Блюз» — полупрофессиональный клуб, объединяющий опытных и молодых регбистов.

В 2006 году клуб вступил в партнёрские отношения с одной из сильнейших команд Премьер-лиги, «Лестер Тайгерс». «Лестер» направил нескольких перспективных игроков в состав «Бедфорда», выступавшего в Национальном дивизионе 1. Предполагалось, что в течение следующих пяти лет половина состава «Блюз» будет комплектоваться собственными воспитанниками.

Выступления

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Англии
Бедфорд